Gatow – dzielnica Berlina
 Gatow – dawne lotnisko wojskowe w Berlinie
 Gatow – dzielnica Schwedt/Oder

Zobacz też:
 Gartow